Синий альбом:

 «Синий альбом» — первый «исторический» альбом группы «Аквариум».
 «Счастлива, потому что беременна. Синий альбом» — альбом группы «Ногу свело».
 «Синий альбом» — неофициальное название сборника «The Beatles» «The Beatles 1967—1970».
 Blue Album ' — неофициальное альбома сборника «Weezer» «Weezer».